Celeste Mucci (1999) – multiplista e ostacolista australiana
 Emidio Mucci (1886-1977) – librettista e musicologo italiano, fratello del traduttore Renato
 João Bosco de Freitas Mucci (1946) – cantante, compositore e chitarrista brasiliano
 Mara Mucci (1982) – politica italiana
 Raffaele De Mucci (1952) – sociologo e politologo italiano
 Renato Mucci (1893-1976) – traduttore, poeta e giornalista italiano, fratello del librettista Emidio
 Velso Mucci (1911-1964) – scrittore italiano

Pagine correlate
 Muci